

Prénom 
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Chaker, consulter la .
 Pour les articles sur les personnes portant le prénom Shaker, consulter la .

Toponyme 

 Menzel Chaker est une ville tunisienne ;
 Menzel Chaker est une délégation tunisienne dépendant du gouvernorat de Sfax.

Patronyme 

Membres de la famille tunisienne Chaker :
 Hédi Chaker (1908-1953), homme politique tunisien ;
 Abdelmajid Chaker (1927-2021), militant nationaliste et homme politique tunisien, frère du précédent ;
 Mohamed Chaker (1930-), avocat et homme politique tunisien, fils de Hédi Chaker ;
 Slim Chaker (1961-2017), homme politique tunisien, fils du précédent.

Autres personnalités :
 Jinane Chaker-Sultani Milelli (?-), éditrice et auteur française ;
 Ludovic Chaker (1979-), politiste, spécialiste du monde chinois, et homme politique français ;
 Mahmoud Mohamed Chaker (1909-1997), universitaire, journaliste et poète égyptien ;
 Salem Chaker (1950 à Nevers), universitaire algérien.

Divers 
 Coupe Hédi Chaker
Patronyme arabe
Prénom arabe
Prénom masculin
Homonymie de prénom